Наде́жда Алекса́ндровна Большо́ва (22 сентября 1958, Медведево, Медведевский район, Марийская АССР, СССР — 24 октября 2010, Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия) — советский и российский деятель науки, этнограф, музеевед, краевед. Заместитель директора по научной работе Национального музея Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева (2007—2010). Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл (2010). Вошла в историю этнографической науки как исследователь традиционной культуры и популяризатор культурного наследия народа мари и других народов финно-угорского мира.

Биография 
Родилась 22 сентября 1958 года в посёлке Медведево — районном центре Медведевского района Республики Марий Эл.

В 1976 году окончила Медведевскую среднюю школу. В 1976—1981 годах училась на историко-филологическом факультете Марийского государственного университета.

По окончании университета с 1981 года — младший научный сотрудник отдела истории советского периода Марийского республиканского научно-краеведческого музея.

Работала методистом по научно-краеведческой работе во Дворце пионеров и школьников, в 1984—1986 годах — заведующая Музеем комсомольской славы Марийского обкома ВЛКСМ.

С 1986 года вновь в Марийском краеведческом музее: до 1991 года — старший научный сотрудник, с 1995 года — заведующая отделом этнографии. В 2007—2010 годах работала заместителем директора по научной работе Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.

Замужем, супруг — доктор исторических наук, доцент Марийского государственного университета С. В. Большов.

Ушла из жизни 24 октября 2010 года. Похоронена на Туруновском кладбище города Йошкар-Олы.

Научная и музейная деятельность 
Н. А. Большова вошла в историю этнографической науки как исследователь традиционной культуры и популяризатор культурного наследия народа мари и других народов финно-угорского мира.

За годы работы в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева внесла большой вклад в развитие этнографического музееведения. Ею впервые проведена атрибуция уникальной этнографической коллекции, собранной в 1920-е годы основателем музея, этнографом, краеведом Т. Е. Евсеевым. Она была активным участником международных этнографических экспедиций совместно с учёными и музейными сотрудниками Эстонии и Финляндии в республики Башкортостан, Татарстан, на Урал, в Кировскую область и по районам Марий Эл.

Н. А. Большова — один из авторов (автор научной концепции) экспозиции «Обряды жизненного цикла. Традиционная культура народа мари XIX—XX вв.». Экспозиция была торжественно открыта 29 ноября 2007 года.

Была инициатором проведения музейной научно-практической конференции «Евсеевские чтения» (2007—2010), программы «Земляки» (представление районов Республики Марий Эл, 2007—2010), культурных акций «Ночь в музее» (2008—2010), «Наследие» (2008—2010).

Постоянный участник международных и всероссийских конференций по проблемам музееведения и этнографии (Санкт-Петербург, Ижевск, Саранск, Пермь, Йошкар-Ола).

Автор и участник научно-исследовательского проекта «Марийцы в Евразийском пространстве» (2005). Способствовала межкультурному взаимодействию Финляндии и России в рамках мега-проекта «Культурное наследие финно-угорских народов в музеях. Мультиязычность и мультикультурность в музеях». Автор марийского раздела «Три тотема» караванной выставки «Финно-угорский триптих» в рамках проекта «Культура финно-угорских народов в музеях. Мультиязычность и мультикультурность в музеях» (Ижевск — Саранск — Йошкар-Ола, 2007—2010), уникальной выставки «Этнокультурное пространство в художественно-этнографических работах марийских художников» (совместно с МарГУ, 2010).

Автор учебного курса «Музейно-выставочная деятельность» для студентов факультета культуры и искусств МарГУ.

Основные научные работы

Коллективные монографии 
 Современное состояние русской традиционной культуры Республики Марий Эл: На материале Куженерского района / Т. Золотова, Л. Иванова, Н. Большова, Н. Вишнякова; М-во образования Рос. Федерации. Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2000.
 Большов С. В. Древние культовые памятники Марий Эл (по археологическим, этнографическим, фольклорным и историческим источникам): монография / Мар. гос. ун-т; С. В. Большов, Н. А. Большова, О. В. Данилов. — Йошкар-Ола, 2008. — 163 с.

Научные статьи в журналах 
 Иванова Н. А. Т. Е. Евсеев и этнографические материалы научно-краеведческого музея // Краевед Т. Е. Евсеев. Материалы конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения. — Йошкар-Ола, 1988. С. 84—93.
 Большова Н. А. Этнографические коллекции Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева: история и перспектива их экспонирования // Проблемы этнографии, истории и культуры марийского народа. АЭМК. Вып. 29: Сб. статей: МарНИИЯЛИ. Йошкар-Ола, 2007. — С. 127—135.
 Колчева, Э. М. Большова, Н. А. Структура этнокультурного пространства в художественно-этнографических работах 20—30-х гг. XX в. из фондов Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева // Этнографическое обозрение. 2013. № 4. С. 174—187.
 Колчева Э. М., Большова Н. А. Коллекция художественно-этнографических работ 20-30-х годов XX века из фондов Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Е. Евсеева как источник изучения этнокультурного пространства // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. — 2009. — № 6 (ноябрь-декабрь). — С. 66—73.

Награды, звания и гранты 
 Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл (2010)
 Почётная грамота Правительства Республики Марий Эл (2007)
 Почётная грамота Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (2004)
 Грант «Марийцы в Евразийском пространстве» (2005)
 Грант «Культурное наследие финно-угорских народов в музеях. Мультиязычность и мультикультурность в музеях» (Финляндия — Россия, 2007—2010)

Память 
 В июне 2016 года в память об учёном-этнографе, музееведе Н. А. Большовой и учёном-археологе, кандидате исторических наук, доценте МарГУ О. В. Данилове в Музее истории и археологии Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева в городе Йошкар-Ола открылась выставка «Древние символы марийской земли».

Примечания

Литература 
 Большова Надежда Александровна, заведующая отделом этнографии, заместитель директора по науке до 2010 года // Национальный музей им. Т. Евсеева. Страницы истории / Сост. Ан. В. Муравьёв. — Йошкар-Ола: ГБУК РМЭ «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева», 2011. — С. 70. — ISBN 978-5-904558-10-9.

Ссылки 
 Марийская история в лицах. Большова Надежда Александровна
 Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева. «День памяти Надежда Александровны Большовой»
 Каталог музеев мира. ГУК «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» (Россия)
 MariUver. Музей открыл виртуальную выставку работ первых марийских художников

Музейные работники СССР
Музейные работники России
Музейные работники Марий Эл
Этнографы Марий Эл
Мариеведы
Сотрудники Марийского краеведческого музея
Заслуженные работники культуры Республики Марий Эл
Похороненные на Туруновском кладбище